Die IPP Geneva Trophy 2007 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. August 2007 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Website (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Genf